Mrejitchko peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Мрежичко) :
Mrejitchko, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Mrejitchko, village bulgare de l'obchtina de Djebel, situé dans l'oblast de Kardjali ;
en macédonien (le nom étant écrit Мрежичко) :
Mrejitchko, village macédonien de la municipalité de Kavadartsi.